Isokartano kan syfta på:

 Isokartano – egendom i Pikis kommun, Egentliga Finland, se Storgård, Pikis kommun
 Isokartano – egendom i Ulvsby kommun, Egentliga Finland, se  Storgård, Ulvsby kommun